Sahna (Pakistan), ciutat i union council del Pakistan, al districte de Mandi Bahauddin, província del Panjab.
 Sahna (Iran), població de l'Iran, que es troba a les muntanyes Zagros, a la carretera entre Kangawar i Bisutun, a 61 km de Kirmanshah.